«Anjunabeats Volume Six» — шостий альбом британського гурту «Above & Beyond» із серії збірок «Anjunabeats Volume». Випущений у 2008 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Above & Beyond